Ящишин Андрій Романович (1960) — український кінорежисер, кінознавець, організатор кіновиробництва, сценарист. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Ящишин Йосип Миколайович (1930) — радянський та український хімік, відмінник освіти України, академік Української технологічної академії. Доктор технічних наук.

прізвища